U 102 oder U-102 bzw. U102 steht für:

 SM U 102, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg.
 U 102 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg.
 U 102, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden. 
 U-102, eine Flugzeugkennung des Baumusters Pilatus P-2 bei der Schweizer Luftwaffe.

Abkürzung